KNG steht für:
 Kasus, Numerus, Genus, meist im Zusammenhang mit der KNG-Kongruenz verwendet
 Kinine, zu den Gewebshormonen zählende biologisch aktive Oligopeptide 
 Kraftwerks- und Netzgesellschaft mbH, siehe Kraftwerk Rostock

kng steht für:
 Koongo (ISO-639-3-Code), Varietät von Kikongo

Abkürzung